Союзницька війна:
 Союзницька війна (90—88 роки до н. е.), або Марсійська війна — війна войовничих народів центральної та південної Італії проти Стародавнього Риму.
 Союзницька війна (220-217 рр. до н.е.) — війна Ахейського союзу та Етолійського союзу.
 Союзницька війна (357—355 до н. е.) — війна членів Другого Афінського морського союзу.